

Fumetti 
 Rickert – personaggio di Berserk

Geografia 
 Rickert – comune dello Schleswig-Holstein (Germania)

Persone 
 Heinrich Rickert – filosofo tedesco
 Rick Rickert – cestista statunitense